Мезна може бити:

 Мезна (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Мезна (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република